Молдавановка — название населённых пунктов в России:

 Молдавановка — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Молдавановка — село в Ольгинском районе Приморского края.

См. также 
 Молдовановка